Шеберта — посёлок при железнодорожной станции Шеберта в Нижнеудинском районе Иркутской области. Входит в состав Шебертинского муниципального образования.

География 
Посёлок расположен при одноимённой станции Транссибирской магистрали, в 65 км от Нижнеудинска в 50 км от Тулуна. Вдоль северной окраины посёлка проходит федеральная автодорога Р255 «Сибирь»

История 
В посёлке в советское время находилось хранилище ГСМ, работало предприятие Заготзерно.

Население

Инфраструктура 
Основа экономики — обслуживание путевого хозяйства Восточно-Сибирской железной дороги. Действует станция Шеберта. На станции 5 путей, все электрифицированы, ранее был шестой. В западной горловине станции от пятого пути начинался путь на Вершинский леспромхоз, сейчас путь тупиковый, в восточной горловине от первого пути отходит путь на Заготзерно и ранее работавший склад ГСМ. В 2010—2011 годах был отремонтирован вокзал, произведён ремонт платформ.

Транспорт 
На станции ежедневно останавливается скорый поезд № 87/88 Иркутск — Усть-Илимск, два раза в день останавливаются пригородные электропоезда Нижнеудинск — Тулун и Тулун — Нижнеудинск.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района